Elsenbach é um junção de duas palavras alemãs (Elsen+Bach, em português, significa Riacho de Elsen). Nome próprio que designa uma localidade.

Elsen pode se referir à:

 Elsen (distrito) - na cidade de Paderborn, na Alemanha.

Para os significados de Bach, visite a página de desambiguação.

Localidades na Alemanha
 Eisenbach (município) - no estado de Baden-Württemberg.
 Essenbach (município) - no estado da Baviera.

Desambiguação